Скни́лов () — населённые пункты на Украине:

 Скнилов — село во Львовском районе Львовской области.
 Скнилов — село в Пустомытовском районе Львовской области.

 Скнилов - промежуточная железнодорожная станция Львовской железной дороги
 "Скнилов" - аэродром на окраине Львова